Si, Senor é um filme mudo do gênero comédia produzido nos Estados Unidos, dirigido por Alfred J. Goulding e lançado em 1919. Talvez seja filme perdido.

Filmes dos Estados Unidos de 1919